Les mots divaricatus, divaricata et divaricatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un participe passé latin signifiant « fendu,  ».

En taxonomie, les mots divaricatus, divaricata et divaricatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : divaricatus, divaricata, divaricatum.

Notes et références 

Épithète spécifique